Pinhal de Leiria, floresta em Leiria, Portugal
 Mata Nacional dos Medos, mata nacional em Almada, Portugal

Desambiguação